В 1703 году в науке и технике произошло несколько значимых событий.

Метеорология 
24 ноября—2 декабря — Великий шторм 1703 года, крупнейший в истории Англии шторм ураганной силы, возникший на западе Южной Англии.

Техника 
Французский физик  построил несовершенный сейсмограф.

Административные назначения 
Исаак Ньютон избран президентом Лондонского королевского общества. Он занимал эту должность вплоть до своей смерти в 1727 году.

Публикации 
 В России при участии Л. Ф. Магницкого  опубликован первый тригонометрический сборник «Таблицы логарифмов, синусов и тангенсов к изучению мудролюбивых тщателей».

Родились 
 15 января — Иоганн Эрнст Гебенштрейт, немецкий врач и анатом; доктор медицины, профессор Лейпцигского университета, член Леопольдины († в 1757).
 28 октября — Антуан Депарсье, французский математик
 25 ноября — Жан-Франсуа Сегье, французский астроном и ботаник
 2 декабря — Фердинанд Кончак, хорватский иезуит, миссионер, путешественник
 9 декабря — Честер Мур Холл, английский юрист и изобретатель
 13 (24) декабря — Алексей Чириков, русский дворянин, мореплаватель, капитан-командор, исследователь северо-западного побережья Северной Америки, северной части Тихого океана и северо-восточного побережья Азии

Скончались 

 11 января — Иоганн Георг Гревиус, немецкий классический филолог и текстовый критик (родился в 1632)
 3 марта — Роберт Гук, английский естествоиспытатель, учёный-энциклопедист
 22 сентября — Винченцо Вивиани, итальянский физик и математик, ученик Галилея и Торричелли, составитель первой биографии Галилея
 28 октября — Джон Валлис, английский математик, один из предшественников математического анализа

Примечания